Ōga ist der Familienname folgender Personen:

 Norio Ōga (1930–2011), japanischer Geschäftsmann
 Risako Ōga (* 1997), japanische Fußballspielerin

Siehe auch: Oga